A competição do espada individual equipes masculino foi um dos eventos da esgrima nos Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara. Foi disputada no Ginásio de Usos Múltiplos no dia 24 de outubro.

Calendário 
Horário local (UTC-6).

Medalhistas

Resultados

Qualificação 
Todas os 18 esgrimistas foram divididos em três grupos de seis atletas, onde cada esgrimista realizou cinco combates. Os 16 melhores no geral se classificaram para as oitavas-de-finais.

Chave 

Espada Individual